Wellensiek ist der Name folgenden Ortes:
Wellensiek (Bielefeld), Straße und Denkmalensemble

Wellensiek ist der Familienname folgender Personen:
Anneliese Wellensiek (1958–2015), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
Jobst Wellensiek (1931–2022), deutscher Jurist und Insolvenzverwalter
Tönnies Wellensiek (1821–1903), deutscher Unternehmer